

Toponymie 
 Krypy  est un village polonais situé dans la gmina de Liw dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie.
 Krypy  est un village polonais situé dans la gmina de Wierzbno dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie.